

Села:
 Мишковичі — Житомирська область, Коростенський район
 Мишковичі — Тернопільська область, Тернопільський район

Село:
 Мишковичі — , Логойський район